Oxton (Merseyside)
 Oxton (North Yorkshire)
 Oxton (Nottinghamshire)
 Oxton (Scottish Borders)